Poiré ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Poiré (1917–2000), französischer Filmproduzent
 Caran d’Ache (1858/59–1909), eigentlich Emmanuel Poiré, französischer Karikaturist
 Jean-Marie Poiré (* 1945), französischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent

Le Poiré ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:
 Le Poiré-sur-Velluire, Gemeinde im Département Vendée
 Le Poiré-sur-Vie, Gemeinde im Département Vendée
 Kanton Le Poiré-sur-Vie im Département Vendée

Poiré bezeichnet auch:
 Poiré (Getränk), ein Getränk aus Apfel- und Birnensaft, siehe Cidre

Siehe auch:
 Poirée
 Poiret